Desna
 Desna (metrostation Moskou)
 Desna (rivier), rivier in Oekraïne

Desná
 Desná (rivier), rivier in Tsjechië
 Desná (okres Jablonec nad Nisou), plaats in Tsjechië
 Desná (okres Svitavy), plaats in Tsjechië

Dešná
 Dešná (okres Jindřichův Hradec), gemeente in Tsjechië
 Dešná (okres Zlín), gemeente in Tsjechië